Il doppio del torneo di tennis Madeira Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori John-Laffnie de Jager e Byron Talbot che hanno battuto in finale Byron Black e T. J. Middleton 2-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 John-Laffnie de Jager /  Byron Talbot (Campioni)
 Byron Black /  T. J. Middleton (finale)

 Royce Deppe /  Marcos Ondruska (semifinali)
 Lan Bale /  Marius Barnard (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Madeira Challenger 1991